Эрмине́ Микаэ́ловна Нагдаля́н (), (28 июля 1960, Ереван, Армянская ССР) — армянский политический и общественный деятель.

 1981 — окончила Ереванский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук.
 1981—1989 — работала в армянском филиале всесоюзного НИИ потребительской кооперации в качестве младшего, затем, старшего научного сотрудника, заведующей подразделом, заведующей отделом.
 1989—1991 — исполнительный директор Союза кооперативов Армении.
 1991 — президент Союза предпринимателей Армении.
 1995 — член постоянной комиссии Национального собрания Армении по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член фракции «Республика», затем член депутатской группы «Еркрапа».
 1999 — член постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам. Член фракции «Миаснутюн».
 2003 — член временной комиссии по изучению возможностей восстановления и компенсации сберегательных вкладов граждан Армении, вложенных в «Армсбербанк». Президент ассоциации деловых женщин. Член РПА.

Награды  
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени (2016).
 Медаль Мхитара Гоша (2011).
 Медаль «Маршал Баграмян».
 Орден Дружбы (Россия, 19 декабря 2014 года) — за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества с Российской Федерацией, развитие межпарламентских и культурных связей.

Ссылки 
 Биография

Примечания 

Выпускники Армянского экономического университета
Депутаты Национального собрания Армении
Военные деятели Нагорно-Карабахской Республики
Родившиеся в Ереване
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Кандидаты экономических наук